Комета C/2012 S1 (ISON) — долгопериодическая околосолнечная комета, распавшаяся на части 28 ноября 2013 года при прохождении перигелия.

По мнению авторов открытия, в случае если бы комета «пережила» встречу с Солнцем, она могла бы стать Большой кометой 2013 года, а также самой яркой кометой первой половины XXI века.

Открытие 
Комета была открыта 21 сентября 2012 года любителями астрономии Виталием Невским (Витебск, Беларусь, Витебская любительская астрономическая обсерватория) и Артёмом Новичонком (Петрозаводск, Россия, Петрозаводский государственный университет). Открытие было сделано с помощью 40-см рефлектора, установленного в обсерватории проекта ISON (Международной Научной Оптической Сети, ПулКОН) около Кисловодска, Россия (код Центра Малых Планет «D00») и программой автоматизированного открытия астероидов и комет «CoLiTec». На момент открытия комета имела 18 звёздную величину и обладала комой диаметром 10 угловых секунд, что соответствует 50 тыс. км на расстоянии в 6,75 а. е. Наиболее вероятный диаметр ядра кометы составляет 3 км. Впоследствии изображения кометы были обнаружены на более ранних снимках обсерваторий Обзора Маунт-Леммон (полученных 28 декабря 2011 года) и Pan-STARRS (полученных 28 января 2012 года), что позволило значительно уточнить орбиту кометы. 24 сентября был опубликован циркуляр Центра малых планет с первыми достоверными орбитальными данными новой кометы.

Орбита 

Предварительные расчёты показывали, что 1 октября 2013 года комета пролетит в 0,07 а. е. (10 млн км) от Марса. 28 ноября 2013 года комета пролетела всего в 0,012 а. е. (1,8 млн км) от центра Солнца. Учитывая, что радиус Солнца составляет 700 тыс. км, минимальное расстояние между кометой и поверхностью Солнца составило всего 1,1 млн км. Орбита кометы, скорее всего, параболическая. Это означает, что она прилетела из Облака Оорта. 26 декабря 2013 года комета должна была пролететь в 0,4 а. е. (60 млн км) от Земли. Сближений с планетами-гигантами комета не проходила. Орбитальные элементы кометы C/2012 S1 похожи на элементы Большой кометы 1680 года.

Условия видимости 
В момент открытия комета была около 18 зв. вел., что не доступно для визуальных наблюдений в любительские телескопы, но возможна ПЗС-съемка. В сентябре 2013 года, комета достигла 13 зв. вел., что позволило визуально наблюдать её в небольшие телескопы. В октябре 2013 года комета стала доступна для наблюдений в бинокли, а с ноября 2013 года по январь 2014 года комета должна была быть доступна для наблюдений невооруженным глазом. Предполагалось, что в момент минимального сближения кометы C/2012 S1 (ISON) с Солнцем её блеск мог достигнуть −13 зв. вел., что соответствует блеску Луны в полнолуние. В связи с этим C/2012 S1 претендовала на звание Большой кометы 2013 года и самой яркой кометы первой половины XXI века. При таком блеске комета была бы видна на дневном небе рядом с Солнцем, хотя элонгация менее 1 градуса привела к затруднениям в наблюдениях. Предполагалось, что к началу 2014 года хвост кометы на земном небе будет иметь длину 45°. Самая яркая комета XX века C/1965 S1 (Икэя — Сэки) похожа на ISON по размеру, минимальному расстоянию от Солнца и условиям видимости. В течение нескольких дней около своего перигелия комета ISON наблюдалась с помощью солнечных космических обсерваторий: SOHO, SDO, STEREO, TRACE, Hinode, а также Proba-2.

Около 1 октября комета наблюдалась с помощью космического аппарата Mars Reconnaissance Orbiter, на борту которого есть 0,5-метровый телескоп «HiRISE». В этот момент между кометой и Марсом было всего 10 млн км, а ожидаемая яркость кометы около 2 зв. вел..

До перигелия комету лучше всего можно было наблюдать из экваториальных областей Земли на утреннем небе перед восходом Солнца.

Предполагалось, что комета будет похожа на предыдущие яркие кометы прошедших лет: C/2006 P1 (Макнота) и C/2011 W3 (Лавджоя). Однако, комета разрушилась в перигелии, как бывало до этого в истории наблюдательной астрономии, когда прогнозы о высокой яркости кометы не оправдывались, как в случаях кометы C/1973 E1 (Когоутека) и разрушившихся комет C/1999 S4 (LINEAR) и C/2010 X1 (Еленина). Ярким примером разрушения комет стал развал ядра кометы 73P/Швассмана — Вахмана в 2006 году, когда она пролетала в 10 млн км от Земли.

Скорее всего комета впервые влетела во внутреннюю область Солнечной системы из Облака Оорта, поэтому летучие вещества её ледяного ядра ещё не были потревожены и никогда не подвергались серьёзному воздействию (тепловому и гравитационному). Именно из-за этого последовала большая неопределённость поведения ядра вблизи Солнца. Ядро могло разрушиться задолго до перигелия. Из восьми претендентов на звание «межзвёздных комет» две кометы C/2008 J4 (Макнота) и C/2012 S1 (ISON) с наибольшей вероятностью являются пришельцами из других звёздных систем.

Наблюдения 
Уточняющие наблюдения объёмов пыли, что выбрасывает ядро кометы, проведенные с помощью космической обсерватории Swift, дали оценку в 51 тонну в минуту, что соответствует диаметру ядра в 5 км. 10 апреля 2013 года космический телескоп имени Хаббла провел три сессии наблюдений кометы C/2012 S1 (ISON), в ходе которых размер её ядра был оценен в 3—4 мили (4,8—6,4 километра). Блеск кометы перестал возрастать начиная с января 2013 года, что заставило сделать переоценку её прогнозируемого максимального блеска 29 ноября 2013 года в сторону понижения с −13m до −5m. Но в это время она уже не была видна с Земли. В начале декабря её блеск составил бы примерно  Максимальная длина пылевого хвоста могла составить 60°, а газового — порядка 25°.

По состоянию на 30 апреля 2013 года комета ISON обладала блеском в 15,4 зв. вел., комой порядка 18 угл. секунд и хвостом длиной в 36 угл. секунд, что отстает от эфемерид с сайта Центра Малых Планет на 0,5 зв. вел.. 10 сентября блеск кометы оценивали в 12,8m. 16 сентября у кометы была зарегистрирована крупная диффузная кома диаметром около 2 угловых минут. 12 октября 2013 года C/2012 S1 (ISON) достигла блеска 10,2m при коме размером около 5 угловых минут и хвосте длиной в половину диска Луны (15 угловых минут). Что уже соответствует прогнозируемому блеску в эфемеридах Центра Малых Планет.

Прохождение перигелия 

Первоначально многие из наблюдателей, в том числе эксперты NASA, предполагали, что при прохождении перигелия ядро кометы полностью распалось и комета превратилась в облако пыли 28 ноября 2013 года в 18:37 по UTC. Однако через несколько часов после прохождения яркость кометы начала снова расти и у неё появился новый хвост, что свидетельствовало о том, что по крайней мере часть ядра пережила встречу с Солнцем.

Спустя ещё примерно сутки комета всё-таки начала распадаться: перестало различаться ядро, уменьшилась яркость и комета стала выглядеть как бесформенное облако газа.

Наблюдения телескопа «Хаббл» после перигелия 
18 декабря 2013 года астрономы занимались поисками обломков кометы. Ученые рассчитали примерное расположение обломков кометы и навели на это место космический телескоп. Было получено несколько фотографий, которые объединялись в одно изображение. Затем его обработали так, чтобы обломки кометы заметно выделялись на фоне других объектов.

В результате обработки астрономы изучали изображения, на которых можно рассмотреть объекты вплоть до 25 звездной величины. Это означало, что ученые могут увидеть обломки размером около 160 метров в диаметре. Однако никаких следов остатков кометы обнаружено не было.

См. также 
 C/2011 L4
 
 C/2011 W3 (Лавджоя)

Примечания

Ссылки 

 Страница кометы на сайте Cometary Science Laboratory (CSL)
 Страница кометы на сайте Сейити Ёсиды
 
 , Страница кометы на сайте Центра малых планет
 Орбитальные элементы кометы
 Расчет эфемерид кометы
 Эфемериды кометы
 Траектория пролёта кометы через поля зрения камер КА «SOHO»

Интерактивные 3D-модели орбиты кометы:
 NASA
 АМС STEREO
 Solar System Scope

Русскоязычные статьи:
 «Опасна ли комета ISON?» — разоблачение мифов об опасности кометы, Хабрахабр
 История открытия от Виталия Невского
 Тема на Астрофоруме
 ПЕРВАЯ КОМЕТА ОБСЕРВАТОРИИ ISON-KISLOVODSK
 C/2012 S1 (ISON) — первая встреча с Солнцем
 Представляем вам комету АЙСОН, APOD от 1 октября 2012 года
 Открыта новая комета C/2012 S1 (ISON)
 
 
 Форум Starlab
 Открыта комета C/2012 S1, Компьюлента
 Российский астроном разглядел самую яркую комету десятилетия, НТВ
 Астроном-любитель открыл новую комету, Российская газета
 Астрономы-любители открыли самую яркую комету десятилетия, Вести
 Great Comet XXI века, Пресс-служба ПетрГУ
 
 Русские астрономы открыли, возможно, самую яркую за 10 лет комету, Газета.ру
 Астрономы открыли, возможно, самую яркую комету за 10 лет, РИА «НОВОСТИ»

Англоязычные статьи:
 New Comet: C/2012 S1 (ISON)
 New ‘Sun-Skirting’ Comet Could Provide Dazzling Display in 2013
 New comet might blaze brighter than the full Moon
 Newly spotted comet may outshine the full moon
 Newfound Comet Could Look Spectacular in 2013
 New comet will light up the sky
 New comet C/2012 S1 (ISON) could be spectacular sight in fall 2013
 Comet ISON: 30 % chance of awesome, 60 % chance of that being wrong
 New Comet Discovered—May Become «One of Brightest in History»

Околосолнечные кометы
Астрономические объекты, открытые в 2012 году
Гиперболические кометы